Каф — название буквы в некоторых алфавитах:
 Каф — буква арабского алфавита.
 Каф — буква еврейского алфавита.
 Каф — буква финикийского алфавита.
 Каф — буква кириллицы.

См. также 
 Куф (буква).
 Кяф.